Лавра:

 Лавра — крупный мужской монастырь.
 Лавра — река в Кировской области России.
 Лавра — устаревшее название качественных красок синего и голубого оттенков, использовавшихся, в частности, в иконописи.

См. также 
 Лавр (значения)